Friedhof III steht für:

 Friedhof III (Dessau), auch Dessauer Friedhof III genannt
 Friedhof III (Gotha)
 Friedhof Schöneberg III in Berlin
 Friedhof Pankow III in Berlin